Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 1958 – zawody w skokach narciarskich rozegrane w ramach XV Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym.

Na poprzednich mistrzostwach w Falun złoty medal zdobył Matti Pietikäinen, srebrny – Veikko Heinonen, a brązowy – Bror Östman. Spośród nich w 1958 roku wystartował tylko Östman i w mistrzostwach w Lahti zajął 24. miejsce.

W 1956 roku rozegrano konkurs olimpijski w Cortina d’Ampezzo. Tytuł mistrza olimpijskiego zdobył Antti Hyvärinen, srebrny medal wywalczył Aulis Kallakorpi, a brązowy – Harry Glaß. Spośród medalistów jedynie Glaß wystartował na mistrzostwach w Lahti i zajął czwarte miejsce.

W 1958 roku przeprowadzono jeden konkurs indywidualny mistrzostw świata w skokach narciarskich – zawody mężczyzn na skoczni Salpausselkä w Lahti. Konkurs został rozegrany 9 marca 1958. Mistrzem świata został reprezentant Finlandii – Juhani Kärkinen, srebrny medal wywalczył inny fiński skoczek – Ensio Hyytiä, a brąz zdobył skoczek z NRD – Helmut Recknagel.

Po raz piętnasty skoczkowie narciarscy rywalizowali o medale mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym

Wyniki konkursu

Uwagi

Przypisy 

1958 w sportach zimowych
Skoki narciarskie na mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym
Skoki narciarskie w Finlandii